Amur: uno dei fiumi che attraversano la Russia
 Oblast' dell'Amur: una delle oblast' della Russia
 Classe Amur: nave per riparazioni (progetto 304) della Marina Russa
 Amur: personaggio della serie Pokémon
 Amur è il nome italiano attribuito al pesce ciprinide Ctenopharyngodon idella.
  – squadra di calcio di Blagoveščensk
  – squadra di calcio di Komsomol'sk-na-Amure